Профитис Илияс () е село в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония. Селото е основано в 2001 година и в него има 33 жители. Разположено е край Акрини (Инеоба).

Бележки 

Села в дем Кожани